«Live Rare Remix Box» — збірка американського гурту «Red Hot Chili Peppers». Випущена 24 лютого 1994 року.

Списки композицій 

Концертний диск
 «Give It Away» (In Progress) — 3:43
 «Nobody Weird Like Me» (Live) — 5:03
 «Suck My Kiss» (Live) — 3:45
 «I Could Have Lied» (Live) — 4:33

Унікальний диск
 «Soul to Squeeze» — 4:50
 «Fela's Cock» — 5:10
 «Sikamikanico» — 3:25
 «Search and Destroy» (кавер-версія з «The Stooges») — 3:34

Диск реміксів
 «Give It Away» (12" Mix) — 6:02
 «Give It Away» (Rasta Mix) — 6:47
 «If You Have to Ask» (The Disco Krisco Mix) — 7:32
 «If You Have to Ask» (Scott & Garth Mix) — 7:12
 «If You Have to Ask» (The Friday Night Fever Blister Mix) — 6:34

Посилання 
 Офіційний сайт гурту 

Збірки Red Hot Chili Peppers
Альбоми американських виконавців
Англомовні музичні альбоми